Бриньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Еро
 Бриньяк () - муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан